Саксон има више значења:
 Саксон (Јужна Каролина)
 Саксон (Висконсин)
 Саксон (група)